Colliers peut se référer à :

Littérature 
 Collier's, magazine américain publié entre 1888 et 1957 ;
 Collier's Encyclopedia, encyclopédie américaine publiée entre 1949 et 1951.

Entreprise 
 Colliers International, entreprise canadienne de l'immobilier.

Toponyme 
 , communauté non-incorporée du comté de Brooke, en Virginie-Occidentale ;
 Colliers, village de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 , paroisse civile de l'Essex ;
 Colliers Wood, quartier du borough londonien de Merton :
 Colliers Wood, station du métro de Londres.

Sport 
 , club de football britannique.

Voir aussi